Nürnberger Versicherungscup 2017 — 5-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В 2017 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нюрнберге, Германия, с 22 по 28 мая 2017 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала прошлогодняя победительница Кики Бертенс (№ 20 в мире на тот момент). Ей удалось защитить свой титул. В финале она обыграла чешку Барбору Крейчикову, которая попала на турнир через квалификацию. В основном турнире сыграла одна представительница России Евгения Родина, которая проиграла в первом раунде Варваре Лепченко из США.

В парном разряде титул в финале разыграли две пары без посева. Победа досталась дуэту Николь Мелихар и Анна Смит, которые в финале переиграли прошлогоднюю победительницу Юханну Ларссон и Кирстен Флипкенс. Партнёрша Юханны Ларссон по прошлогодней победе Кики Бертненс в парном разряде в этом году не сыграла.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кики Бертенс обыграла  Барбору Крейчикову со счётом 6-2, 6-1.
 Бертенс выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Крейчикова сыграла дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Кики Бертенс
|RD1-score01-1=6|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= Барбора Крейчикова 
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3= 
}}

 Парный турнир 
  Николь Мелихар /  Анна Смит''' обыграли  Юханну Ларссон /  Кирстен Флипкенс со счётом 3-6, 6-3, [11-9].
 Мелихар и Смит выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Nürnberger Versicherungscup

 WTA Тур 2017

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Германия
Теннис
Май 2017 года
2017